Hymne peut faire référence à :
  hymne religieux, poème à la gloire de la divinité, qui peut éventuellement être chanté. Voir par exemple l' ;
 hymne national, musique ou chanson symbolisant le pays ;
 Morceau de musique associé à un événement.

Œuvres

Antiquité 
 Hymne à Aton
 Hymnes de Callimaque de Cyrène 
 Hymne à Zeus, poème de Cléanthe 
 Hymnes homériques attribués à Homère
 Hymnes de Pindare

Époque médiévale et moderne 
 Hymne de Cædmon, poème en vieil anglais
 Les Hymnes, recueil de poèmes de Pierre de Ronsard

Époque contemporaine 
 Hymne à la joie, ou «Ode à la joie», poème de Friedrich von Schiller mis en musique par Ludwig van Beethoven dans le dernier mouvement de sa neuvième symphonie, avec chœur et adopté comme hymne européen.
 Hymne de Garibaldi, chant italien du Risorgimento.
 Hymne au soleil, poème d'Alphonse de Lamartine.
 Hymne, œuvre pour orchestre d'Olivier Messiaen.
 Hymne à l'amour, chanson écrite et initialement interprétée par Édith Piaf.
 Hymne (Anthem en anglais), nouvelle de science-fiction d'Ayn Rand.
 Hymne africain, hymne de l'Union africaine.
 Hymne du MLF, hymne féministe.